Конятинська сільська рада — Чернівецька область, Путильський район
 Конятинська сільська рада — Чернігівська область, Сосницький район